A férfi 3 méteres műugrást a 2014-es úszó-Európa-bajnokságon augusztus 21-én rendezték meg. Délben a selejtezőt, délután pedig a döntőt.

A kontinensviadalom harmadik aranyérmét szerezte meg a német Patrick Hausding, aki mögött a szám címvédője és olimpiai bajnoka, az orosz Ilja Zaharov végzett a második helyen, míg a bronzérmet az ukrán Illja Kvasa szerezte meg. Bóta Botond – 240,95 ponttal – 27. lett a selejtezőjében, így nem jutott döntőbe.

Eredmény 
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.

Jegyzetek 

F03